K96 ou K.96 est un sigle qui peut faire référence à :
 Symphonie nº 46 (K.96), une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 96, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres